Pawnee County je název tří okresů ve Spojených státech amerických:
 Pawnee County (Kansas) – okres státu Kansas
 Pawnee County (Nebraska) – okres státu Nebraska
 Pawnee County (Oklahoma) – okres státu Oklahoma